Beilharz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Beilharz (* 1963), deutsche Übersetzerin französischer Literatur, Sachbücher und Filme
 Corinna Beilharz (* 1965), deutsche Schauspielerin
 Felix Beilharz (* 1982), deutscher Autor, Vortragsredner und Hochschuldozent
 Gottlob Beilharz (1869–1953), Eigentümer des Kaufhauses M. Schneider, Zeil 93, Frankfurt am Main
 Johannes Beilharz (* 1956), deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Maler
 Manfred Beilharz (* 1938), deutscher Dramaturg und Intendant
 Norbert Beilharz (1939–2019), deutscher Dokumentarfilmer und Filmregisseur
 Ricarda Beilharz (* 1964), deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin sowie Theaterregisseurin
 Richard Beilharz (1932–1997), deutscher Romanist

Beilharz ist der Name folgender Unternehmen:

 Beilharz Nutzfahrzeuge, eine Gruppe von LKW-Service- und Herstellerbetrieben im Ruhrgebiet
 Beilharz (Unternehmen), ein Hersteller von  Straßenausrüstungen in Vöhringen, Baden-Württemberg